El Bruguer (el Brull), masia a Osona
 El Bruguer (Sant Julià de Vilatorta), masia a Osona
 El Bruguer (Sant Pere de Vilamajor), veïnat de Sant Pere de Vilamajor
 El Bruguer (Vilanova de Sau), masia d'Osona
 El Bruguer Nou, masia de Vic